Сезона 2018/19. је 72 сезона у историји Партизана и 13 сезона од оснивања Суперлиге Србије.

Менаџмент клуба

Менаџмент клуба

Управни одбор

Надзорни одбор

Стручни кадар

Стручни штаб

Медицински тим

Помоћно особље

Промене на позицијама у току године

Играчи

Тренутни састав 

Од 18. фебруара 2019.

Информације о играчком кадру

Трансфери

Дошли

Отишли

Регуларни део сезоне

Табела Суперлиге Србије 

 (П-О) - Обезбедили пласман у Плеј-оф 
 (П-О) - Обезбедили пласман у Плеј-аут

Резултати по колима 

 Легенда:

Доигравање за титулу (Плеј-оф)

Резултати 

Домаћини су наведени у левој колони.

Резултати по колима 

Легенда:

 Дерби мечеви

Табела и статистика 

Легенда:

Резултати

Пријатељске утакмице

Статистике

Најбољи стрелци 

Последња измена: 23. мај 2019.

Одбрањени шутеви 

Последња измена: 23. мај 2019.

Дисциплински записник 

Последња измена: 23. мај 2019.

Капитени 

Последња измена: 23. мај 2019.
 Искошени играчи су продани или послати на позајмицу у току сезоне

Референце

Спољашње везе 

 Званични сајт ФК Партизан

2018/19
Партизан